Korna bezeichnet:

 eine Gemeinde Korňa im Okres Čadca, Slowakei
 Korna (Schöneck), einen Ortsteil der Stadt Schöneck/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen
 den Ort el-Qurna in Ägypten